Пи́тер Оса́зе Одемви́нгие (; ) — нигерийский и российский футболист, нападающий, в составе сборной Нигерии трижды был бронзовым призёром Кубка африканских наций (2004, 2006, 2010).

Клубная карьера

Ранняя карьера 
Через год после рождения Питера семья переехала в Башкирию, но вскоре вернулась в Ташкент, а в 1993 году Одемвингие вместе с матерью и старшей сестрой Алсу переехал в Набережные Челны, где до 15 лет занимался в ДЮСШ «КАМАЗ» под началом Виктора Борисова. В 1995—1998 годах занимался в футбольной школе московского ЦСКА. За команду не сыграл ни одного матча даже в дубле — тренеры сочли его бесперспективным. Но в 1998 году отец отправил сына в Нигерию, где он начал выступать за клуб «Бендел Иншурэнс», в котором провёл три сезона.

В 2002 году перешёл в бельгийский «Ла-Лувьер», с которым выиграл Кубок Бельгии 2002/03.

«Лилль» 
В 2005 перебрался во французский «Лилль». Именно в этой команде Одемвингие полностью раскрылся как игрок. Лучшим для нападающего стал сезон 2005/06, когда он стал вторым бомбардиром чемпионата Франции (14 голов), занял с командой третье место в чемпионате и вышел со своим клубом в Лигу чемпионов.

В июле 2007 года в прессе ходили слухи о его грядущем переходе в московский «Спартак», однако сделка не состоялась; по словам владельца «Спартака» Леонида Федуна: «В нашем списке желаемых приобретений он занимал только четвёртое место. К тому же платить за него тридцать миллионов долларов — слишком много. Это совокупность трансферной стоимости, комиссии и зарплаты. Собственно за трансфер французы просили 12 миллионов евро, а сам игрок хотел заработную плату в 3 миллиона долларов».

«Локомотив» 
19 июля Одемвингие подписал контракт с московским «Локомотивом», 19 июля был официально представлен в качестве игрока железнодорожников и получил майку с 9-м номером, а 22 июля дебютировал в составе подопечных Анатолия Бышовца в матче против ЦСКА. Наиболее удачным сезоном в «Локомотиве» для Питера стал сезон 2008 года. В том году он стал лучшим бомбардиром команды с 10 голами. В дальнейшем его игра только ухудшалась: в следующем году он забил 7 голов, а в сезоне 2010 года и вовсе не смог отличиться, показывая при этом игру довольно низкого качества.

«Вест Бромвич Альбион» 
20 августа 2010 года Одемвингие подписал трёхлетний контракт с клубом «Вест Бромвич Альбион»; сумма трансфера составила 2,5 млн евро. В новом клубе он получил футболку с номером 24. В первом же матче за английский клуб Одемвингие забил гол на 81-й минуте и принёс «Вест Бромвичу» победу над «Сандерлендом». После скандального расистского баннера, вывешенного болельщиками «Локомотива» и надписи «Спасибо, Вест Бромвич!», Питер сказал:
В «Локомотиве» на меня постоянно оказывали давление, я был жертвой. Меня обвиняли в Москве за то, что Нигерия попала на чемпионат мира, а Россия — нет. Они говорили, что я не хочу играть, потому что думаю только о мундиале, но это было не так. За три года «Локомотив» так и не добился никаких результатов, которые были необходимы. Всё это помогало болельщикам в их стремлении сделать меня козлом отпущения. Они позволяли себе расистские выкрики в мой адрес. С этим трудно было справиться, так что сейчас я счастлив, что всё позади. Я провёл три сезона в России. Я сыграл несколько важных матчей и всегда буду благодарен им за эту возможность. У меня получилось провести три года рядом со своей матерью — с 15-летнего возраста я был полностью в футболе, — и только поэтому я могу забыть о большинстве негатива.
Со своей стороны, в сентябре 2010 года болельщики «Вест Бромвича» вывесили ответный плакат «Спасибо, Локомотив!».
По итогам сентября, Одемвингие был признан лучшим игроком месяца Премьер-лиги, где забил 2 гола и сделал голевую передачу в трёх матчах. Голы Питера принесли его клубу победу над «Арсеналом» (3:2 в гостях, 25 сентября 2010 г.), а также ничью (2:2) в матче с «Вест Хэмом», 10 ноября 2010 года. Всего за сезон Питер забил 16 голов в Премьер-лиге, установив клубный рекорд.
18 августа 2011 года появилась информация о том, что Питер продлил контракт с «Вест Бромвичем».

12 февраля 2012 года в матче против «Вулверхемптона» Одемвингие оформил свой первый хет-трик в Премьер-лиге.

«Кардифф Сити» 
2 сентября 2013 года Одемвингие перешёл в «Кардифф Сити», подписав контракт на два года с зарплатой около 2,25 млн фунтов стрерлингов. Дебютировал 22 сентября 2013 года в матче против «Тоттенхема». Первый гол за клуб забил спустя два дня — в Кубке Английской лиги против «Вест Хэма». Всего за «Кардифф» провёл 17 матчей и забил два гола во всех турнирах. Он хорошо ладил с тренером «Кардиффа» Малки МакКея, но после его замены на Уле Гуннара Сульшера Одемвингие потерял место в составе.

«Сток Сити» 
28 января 2014 года Одемвинге заключил контракт со «Сток Сити» на 18 месяцев, став частью сделки по переходу в «Кардифф» Кенвена Джонсона. Дебютировал уже на следующий день — 29 января в матче против «Сандерленда», а первый гол забил спустя неделю — 8 февраля года в ворота «Саутгемптона». Всего в АПЛ в сезоне 2013/14 он забил 5 голов в 15 играх, что позволило ему рассчитывать на место в расширенном составе сборной Нигерии перед чемпионатом мира.

Практически весь сезон 2014/15 Одемвингие преследовали травмы, в результате чего он лишь 8 раз появился на поле, но тем не менее продлитл контракт со «Сток Сити» еще на год.

В сезоне 2015/16 не выдержал конкуренции и отправился в аренду в клуб Чемпионшипа «Бристоль Сити» в марте 2016 года, в составе которого провел 7 игр, забив 2 гола.

«Ротерем Юнайтед» 
В сезоне 2016/17 Одемвинге подписал краткосрочный контракт с клубом Чемпионшипа «Ротерем Юнайтед», в составе которого также успел провести лишь 7 игр, но голами при этом не отмечался. О своем уходе в конце сезона игрок уведомил тренера по СМС.

«Мадура Юнайтед» 
3 апреля 2017 года подписал однолетний контракт с клубом индонезийской Лиги 1 «Мадура Юнайтед». В своем последнем сезоне на профессиональном уровне забил 15 голов в 22 матчах.

Карьера в сборной 
Одемвингие играл за Нигерию на Кубке африканских наций 2004 (забив 4 гола в 6 играх) и 2006 года. На Кубке африканских наций 2008 он сыграл во всех матчах сборной (трижды в основе и выход на замену в проигранном матче с Кот-д’Ивуаром вместо Джона Утаки), не забил ни одного мяча. На Олимпийских играх 2008 сыграл во всех 6 матчах сборной Нигерии, забил 1 гол; стал серебряным призёром Олимпийских игр. На последнем Кубке африканских наций 2010 был выпущен на замену в матче с Бенином, а в матче с Мозамбиком отметился дублем, принеся команде победу и выход в плей-офф.

Клубная статистика 

по состоянию на 21 мая 2016

Достижения 
Командные

«Ла-Лувьер»
 Кубок Бельгии: 2002/03
Личные
 Футболист года в Нигерии: 2009
 Игрок месяца английской Премьер-лиги (3): сентябрь, апрель (сезон 2010/11), февраль (сезон 2011/12)

Личная жизнь 
26 мая 2012 года Питер Одемвингие женился на своей давней подруге Саре Фаллон.

Примечания 

Футболисты Нигерии
Футболисты России
Игроки сборной Нигерии по футболу
Игроки олимпийской сборной Нигерии по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Бендел Иншурэнс»
Игроки ФК «Ла-Лувьер»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Ротерем Юнайтед»
Игроки ФК «Мадура Юнайтед»